Franz Schönherr ist der Name folgender Personen:

* Franz Schönherr (Senior) (1821–1886), österreichischer Militärmusiker und Kapellmeister
 Franz Schönherr (Junior), österreichischer Musiklehrer, Chorleiter und Kammermusiker